

Віллоу — місто, штат Оклахома
 Віллоу — місто, штат Вісконсин
 Віллоу — переписна місцевість, штат Аляска
 Віллоу — переписна місцевість, штат Аризона
Віллоу (фільм)  — американський фентезійний кінофільм 1988 року.